Jimmy Simons (voetballer, 25 april 1970), Surinaams-Nederlands voormalig voetballer bij o.a. FC Lisse en Sparta en huidig trainer in het amateurvoetbal
Jimmy Simons (voetballer, 24 oktober 1970), Surinaams-Nederlands voormalig voetballer bij o.a. Feyenoord, SVV, Sparta en RBC
Jimmy Simons (scenarioschrijver)